Het Aziatisch kampioenschap voetbal 2004 was een Aziatisch internationaal voetbaltoernooi voor landenteams. Het was de 13e editie van de Azië Cup en werd van 17 juli tot 7 augustus 2004 in China gehouden. China (gastland) en Japan (titelverdediger) waren rechtstreeks geplaatst.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

 (g) = gastland
 (t) = titelverdediger

Stadions

Scheidsrechters

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Kwartfinale

Halve finale

Troostfinale

Finale

Eindstand

Doelpuntenmakers
5 doelpunten
 A'ala Hubail
 Ali Karimi

4 doelpunten
 Lee Dong-Gook

3 doelpunten

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunten
 Park Jin-Seop (tegen Iran)
 Rangsan Viwatchaichok (tegen Oman)

Asian Cup
Voetbal in 2004
Voetbal in China
Sportevenement in China